Шатилова — фамилия. Известные носители:
 Шатилова, Анна Николаевна — советский и российский диктор и телеведущая.
 Шатилова, Полина Павловна (род. 2001) — российская футболистка.
 Шатилова, Татьяна Юрьевна — российская актриса. Народная артистка России.